O Fotballklubben Tønsberg, ou simplesmente FK Tønsberg, é um clube de futebol da Noruega fundado em 10 de outubro de 2001. Sua sede fica localizada em Tønsberg.

Ligações externas
 Página oficial do FK Tønsberg

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 2001
Tønsberg